Einstein – mit speziellem Bezug auf den Physiker Albert Einstein – bezeichnet:

 Einstein (Einheit), eine physikalische Hilfsmaßeinheit
 Einstein (Fernsehfilm), deutsche Krimikomödie von Thomas Jahn
 Einstein (Fernsehserie), deutsche Krimiserie nach dem Fernsehfilm
 Einstein (Mondkrater), großer Einschlagkrater auf dem Erdmond
 Einstein (Wissensmagazin), eine TV-Wissenssendung des SRF
 Einstein-Observatorium (1978–1982), der Name des Weltraum-Röntgenteleskops High Energy Astronomy Observatory 2 nach dessen Start von der Erde
 (2001) Einstein, Asteroid des Hauptgürtels
 Einstein (Oper) (1974), Oper von Paul Dessau

ohne Bezug auf Albert Einstein:
 Einstein (Berg) (), ein Berg in den Tiroler Allgäuer Alpen
 Hotel Einstein St. Gallen
 Kaufhaus Einstein im oberschwäbischen Laupheim

Einstein ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Einstein (1852–1939), deutscher Bankier und von 1876 bis 1936 Mitinhaber des Bankhauses Gebr. Rosenfeld
 Albert Einstein (1879–1955), deutschstämmiger Theoretischer Physiker und Physik-Nobelpreisträger
 Albert Lawrence Einstein, besser bekannt als Albert Brooks (* 1947), US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Alfred Einstein (1880–1952), deutsch-US-amerikanischer Musikwissenschaftler
 Arik Einstein (1939–2013), israelischer Sänger
 Bob Einstein (1942–2019), US-amerikanischer Schauspieler und Komiker
 Carl Einstein (1885–1940), deutscher Kunsthistoriker und Schriftsteller
 Edgar Einstein (1883–nach 1953), deutscher Bankier und von 1921 bis 1936 Mitinhaber des Bankhauses Gebr. Rosenfeld
 Eduard Einstein (1910–1965), Schweizer Lyriker, Sohn Albert Einsteins
 Edwin Einstein (1842–1905), US-amerikanischer Politiker
 Elsa Einstein (1876–1936), Cousine sowie zweite Ehefrau Albert Einsteins
 Evelyn Einstein (1941–2011), Adoptivtochter von Hans Albert Einstein
 Hans Albert Einstein (1904–1973), schweizerisch-US-amerikanischer Stahlbauingenieur und Professor für Hydraulik
 Hermann Einstein (1847–1902), deutscher Elektrotechnik-Pionier und Fabrikunternehmer
 Jakob Einstein (1850–1912), deutscher Pionier der Elektrotechnik
 Leopold Einstein (1833–1890; eigentl. Leopold Löb), deutscher Esperanto-Pionier
 Lewis Einstein (1877–1967), US-amerikanischer Diplomat
 Lieserl Einstein (1902–?; wahrscheinlicher Lieserl Marić), Tochter Albert Einsteins

 Maja Einstein (1881–1951), deutsche Romanistin
 Max Einstein (1822–1906), deutschamerikanischer Offizier der Nordstaaten im Sezessionskrieg, US-Konsul in Nürnberg
 Mileva Einstein-Marity, siehe Mileva Marić (1875–1948), serbische Mathematikerin und Physikerin, erste Ehefrau Albert Einsteins
 Pauline Einstein (1858–1920), die Mutter von Albert Einstein 
 Rudolf Einstein (1843–1927), deutscher Textilfabrikant in Hechingen
 Siegbert Einstein (1889–1968), deutscher Beamter, Politiker und letzter Jude der jüdischen Gemeinde von Bad Buchau
 Siegfried Einstein (1919–1983), deutscher Schriftsteller
 William Einstein (1907–1972), US-amerikanischer Maler

Siehe auch:
 Café Einstein